Марблхед има више значења:
 Марблхед (Масачусетс)
 Марблхед (Охајо)